Хойт:

Фамилия 
Англоязычная фамилия ():
 Хойт, Ванета (1946—1998) — американская серийная убийца.
 Хойт, Гэвин (род. 1990) — английский футболист, защитник.
 Хойт, Десмонд (1929—2002) — премьер-министр и президент Гайаны.
 Хойт, Джастин (род. 1984) — тринидадский футболист английского происхождения.
 Хойт, Джон (1905—1991) — американский актёр.
  (1831—1912) — американский политик, 3-й губернатор Территории Вайоминг.
 Хойт, Джон Фило (1841—1926) — американский юрист и политик, 4-й губернатор Территории Аризона.
Хойт, Лэнс (род. 1977) — американский рестлер, известный под именем Лэнс Арчер.
 Хойт, Монти (1944—1997) — американский фигурист-одиночник.
 Хойт, Уильям Стивенсон (1844—1917) — английский органист и музыкальный педагог.
 Хойт, Уэллс (1875—1954) — американский легкоатлет.
 Хойт, Хомер (1895—1984) — американский экономист.

Составные фамилии 
 Хойт-Смит, Джослин (1954) — британская легкоатлетка.

Другие значения 
 Шериф Хойт (Уинстон Хойт) — вымышленный злодей, шериф-самозванец.
 Дик Хойт и Рик Хойт — команда, участвующая в беговых и триатлонных соревнованиях.
 Хойд, хойт — этническая группа.